18 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 33 шахматной олимпиады с 26 сентября по 13 октября 1998 года в России в городе Элиста.

В соревнованиях приняли участие 72 команды (Россия была представлена тремя командами), в составе которых играли 282 шахматистки (48 гроссмейстеров, 63 международных мастера, 25 мастеров ФИДЕ и 1 гроссмейстер и 1 международных мастер (мужчины). Участники сыграли 1550 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 13 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 100 минут, затем 50 минут на следующие 20 ходов — десять минут до конца игры. Если игра продолжалась — 30 секунд на один ход.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  'Ван Лэй 2618'''

 Доска 1:  Мехри Овезова 10½ / 13 = 80,8 %
 Доска 2:  Эман Хасан Аль-Руфей 8 / 9 = 88,9 %
 Доска 3:  Татьяна Шумякина 6½ / 8 = 81,3 %
 Резервная:  Татьяна Степовая и  Ван Лэй 8 / 9 = 88,9 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1998 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Элисте
Спорт в России в 1998 году
Сентябрь 1998 года
Октябрь 1998 года
1990-е годы в Калмыкии